Агва Пријета има више значења:
 Агва Пријета (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Пријета (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Пријета (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Пријета (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Пријета, Блокес (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Пријета (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Пријета (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Пријета, Тепетатес (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Пријета (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Пријета (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Пријета (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Пријета (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Пријета (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Пријета (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Агва Пријета (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Пријета (Агва Пријета, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику